Die Liste der Mannschaftskader der United States Chess League 2009 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der United States Chess League 2009.

Allgemeines 

Die 14 Teams meldeten vor Saisonbeginn acht Spieler (oder neun, sofern mindestens eine Frau gemeldet wurde) und durften im Laufe der Saison zwei Spieler nachmelden. Insgesamt kamen 135 der 148 gemeldeten Spieler zum Einsatz, zwei Spieler bestritten alle Wettkämpfe ihres Teams. Punktbester Spieler der Saison war Eric Rodriguez (Miami) mit 8,5 Punkten aus 12 Partien, Yaacov Norowitz (New York) erreichte 8 Punkte aus 11 Partien, Julio Becerra Rivero (Miami) 7 Punkte aus 12 Partien. Mit Gregory Baylovsky (New York), Boris Gulko, Albert Kapengut (beide New Jersey), Gregory Young (San Francisco), Jeremy Kane (Chicago), Elvin Wilson (Philadelphia), Darwin Yang, C.N. Vaidya (beide Dallas) und Mike Klein (Carolina) erreichten neun Spieler 100 %, wobei Gulko fünf Partien spielte, Kapengut und Young je zwei, die übrigen Genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, CM = Candidate Master, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (USCF): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2009); bei Spielern ohne Elozahl wird die nationale Wertung (USCF Rating) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste von Juli 2009; CAN = Kanada, CRC = Costa Rica, CUB = Kuba, ENG = England, GEO = Georgien, GER = Deutschland, IND = Indien, ISR = Israel, JPN = Japan, MEX = Mexiko, MGL = Mongolei, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, PHI = Philippinen, PLE = Palästina, POL = Polen, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 MVP: Punkte in der Wertung Most Valuable Player

New York Knights

Miami Sharks

New Jersey Knockouts

San Francisco Mechanics

Seattle Sluggers

Boston Blitz

Arizona Scorpions

Baltimore Kingfishers

Chicago Blaze

Philadelphia Inventors

Dallas Destiny

Queens Pioneers

Tennessee Tempo

Carolina Cobras

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind sowohl die Wettkämpfe der Vorrunde (Regular Season) als auch die der Endrunde (Playoff).
 Die Ergebnisse des Blitzschach-Tiebreaks im Finale sind nicht berücksichtigt.

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse auf der Homepage der USCL (englisch)

Einzelnachweise 

Schach 2009
United States Chess League